Friedlicher Nachbar steht für:

 Kolonie Friedlicher Nachbar, Zechensiedlung in Bochum-Linden
 Zeche Friedlicher Nachbar, Steinkohlenbergwerk in Bochum-Linden

Siehe auch:
 Zeche Friedliche Nachbar, Steinkohlenbergwerk in Hattingen-Niederbredenscheid